Константин Весмэль (4 октября 1798, Брюссель — 26 октября 1872, Сен-Жосс-тен-Ноде (ныне район Брюсселя) — бельгийский учёный-энтомолог. Педагог, профессор, доктор юридических наук 1826). Первый почётный президент Королевского Бельгийского энтомологического общества (Royal Belgian Entomological Society).

Биография 
Вырос в бедной семьи. С детства интересовался естественными науками. В 1822 году, получив стипендию изучал право в Льежский университете Льежа. Самостоятельно изучал естественные науки и занимался энтомологическими исследованиями, собирал коллекции.

В 1826 году стал доктором юридических наук. Был профессором Athénée в Шарлеруа (до 1856 года), с 1836 по 1866 преподавал общую зоологию в Государственном ветеринарном училище Брюсселя.

Изучал преимущественно систему перепончатокрылых и в особенности наездников (Ichneumonidae, Braconidae).

Член Королевской академии наук и изящной словесности Бельгии. Возглавлял Королевский бельгийский институт естественных наук.

Воспитал много учеников, которые основали энтомологического общества в Бельгии.

Избранные труды 
 Monographie des braconides de Belgique, Bruxelles : Hayez, 1835—1838.
 Remarques critiques sur diverses espèces d’Ichneumons de la coll. Gravenhorst, suivies d’un court appendice ichneumonologique, Bruxelles : Hayez, 1859.
 Tentamen dispositionis methodicae Ichneumonum Belgii, s.l., 1844.

Передал собранную коллекцию ихневмонид в Британский музей естественной истории и Королевский бельгийский институт естественных наук.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Wesmael, Constantin (1798—1872).

Энтомологи Бельгии
Доктора юридических наук
Педагоги Бельгии
Выпускники Льежского университета
Зоологи Бельгии